Hawksworth ist der Familienname folgender Personen:

 David Leslie Hawksworth (* 1946), britischer Mykologe
 Jack Hawksworth (* 1991), britischer Automobilrennfahrer
 Margaret Hawksworth (1915–2008), neuseeländische Badmintonspielerin
 Phil Hawksworth (1913–2003), neuseeländischer Badmintonspieler
 Tony Hawksworth (* 1938), englischer Fußballtorhüter